

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 4 podstawowe
 Jeleniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Papowo Biskupie 
 Jeleniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Jeleniec – osada wsi Jeleniec w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Jeleniec – część wsi Grabal w woj. mazowieckim, pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Jeleniec – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Debrzno
 Jeleniec – część wsi Zwierzyniec Pierwszy w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Opatów
 Jeleniec – osada leśna wsi Kurzacze w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów
 Jeleniec – osada wsi Bucharzewo w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków
 Jeleniec – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń

Inne 
 Jeleniec – góra w Górach Bardzkich, w Sudetach Środkowych
 Jeleniec – góra w Górach Kamiennych, w Sudetach Środkowych